Anambé-de-whitely (nome científico: Pipreola whitelyi) é uma espécie de ave pertencente à família Cotingidae, endêmica da região do Monte Roraima.

Cotingídeos
Aves descritas em 1884
Aves do Brasil
Aves da Venezuela